Recrue de l'année en baseball ;
 Recrue de l'année de l'USHL, en hockey sur glace junior aux États-Unis ;
 Recrue de l'année (LHJMQ), en hockey sur glace junior au Québec.